Teodor Grapte, escriptor eclesiàstic i sant del segle IX 
 Teòfanes Grapte, escriptor eclesiàstic i sant del segle IX